Kechagias ist der Familienname folgender Personen:

 Lazaros Kechagias (* 1961), griechischer Skirennläufer